Monte (Buenos Aires) of San Miguel del Monte, plaats in de gelijknamige partido
Monte (Berzo Demo), een plaats in de Italiaanse gemeente Berzo Demo
Monte (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Monte (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
Monte (Funchal), een deelgemeente van de Portugese stad Funchal op het eiland Madeira
Monte (Macau)
Monte (Murtosa), een plaats in Portugal
Monte (partido) of San Miguel del Monte, partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Monte (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro 
Monte (tv-kat), een kat die wordt gebruikt in de Australische tv-serie Mako Mermaids